Bellazzi – cognome italiano
 Federico Bellazzi – politico italiano